

Geografia 
 Marks – nota anche come Marx, in onore di Karl Marx, è una città della Russia nell'Oblast di Saratov, in Russia
Marks (Mississippi) – centro abitato degli Stati Uniti

Personaggi televisivi 
 Elaina Marks – personaggio immaginario della serie televisiva L'incredibile Hulk

Persone 
 Adolf Marks (1838-1904) – editore tedesco naturalizzato russo
 David Marks (1948) – musicista e cantautore statunitense
 Derrick Marks (1993) – cestista statunitense
 Hannah Marks (1993) – attrice statunitense
 Howard Marks (1945-2016) – fisico e attivista britannico
 John Marks (1952) – ex tennista australiano
 Johnny Marks (1907-1985) – compositore e paroliere statunitense
 Justin Marks (...) – sceneggiatore statunitense
 Sen'Derrick Marks (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Sean Marks (1975) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo neozelandese
 Shae Marks (1972) – modella e attrice statunitense
 Tobin J. Marks (1944) – chimico statunitense